Юная Мисс США 2018 () — 36-й национальный конкурс красоты для девушек подростков, проводился в , Шривпорт, Луизиана. Победительницей стала представительница штата Канзас — Хейли Колборн.

Впервые проводился рядом с Мисс США 2018, запланированный на 21 мая 2018 года.

Результаты

Места

Специальные награды

Конкурс

Выбор участниц 
Каждая участница выбиралась с сентября 2017 по февраль 2018 года.

Предварительное соревнование 
Перед финалом, 16 мая конкурсантки приняли участие в предварительном соревновании, которая включала в себя интервью с судьями и презентационное шоу, где они выходили в купальниках и вечерних платьях. Данное мероприятие проводилось в казино «Horseshoe Bossier City», . Впервые с 2009 года предварительный раунд не транслировался.

Финал 
Во время финального конкурса, Топ 15 финалисток выходили в спортивной одежде, вечерних платьях и в индивидуальном финальном соревновании. Победительница определилась судейской коллегией.

Трансляция 
Конкурс красоты транслировалась в мобильном приложении «Miss U», на страницах в социальной сети Facebook и YouTube. Также на консолях PlayStation 4 и Xbox One с поддержкой разрешения видео 4K Ultra HD, HDR10 и звуковой дорожкой Dolby Atmos. Впервые с момента дебюта в 2012 году конкурс не транслировался на консолях Xbox 360.

Участницы 
Все 51 участницы:

Судьи 
 Эшли Фокс – спортивный журналист
  – танцор, актриса, модель и участник ток-шоу
  – участник ток-шоу и Мисс Луизиана 2003
 Биа Ролдан – журналист и ведущий новостей
 Кристл Стюарт – телеведущая, модель, актриса и Мисс США 2008
 Марта Топран – руководитель журналов Seventeen, Cosmopolitan и

Заметки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
2018 год в Луизиане
Шривпорт
События 18 мая
Май 2018 года